L'osmanya ou le far soomaali (l'écriture de la Somalie) est un alphabet créé en 1922 par Osman Yusuf Kenadid, neveu du sultan Yusuf Ali Kenadid, pour transcrire la langue somalie. Il s'écrit de gauche à droite.

Alphabet

Lettres

Chiffres

Notes et références 

Alphabet
Culture en Somalie
Système d'écriture en Afrique